Galilei steht für:
 Grube Galilei, ehemaliges Bergwerk bei Köln
 LVF – Galilei, Dampflokomotive der Lombardisch-venetianischen Ferdinands-Bahn
 Kurzbezeichnung für ein Theaterstück von Bertolt Brecht (1939), siehe Leben des Galilei

Galilei ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Galilei (1691–1737), italienischer Architekt
 Galileo Galilei (1564–1642), italienischer Physiker, Mathematiker, Astronom und Philosoph
 Michelangelo Galilei (1575–1631), italienischer Lautenist und Komponist am Hofe Maximilians I.
 Vincenzo Galilei (1520–1591), italienischer Lautenist, Musiktheoretiker und Komponist

Siehe auch:
 Galilei-Akademie der Wissenschaften und Künste
 Galilei-Fernrohr (bei Operngläsern und Fernrohrbrillen eingesetzt)
 Galilei-Gymnasium Hamm
 Galilei-Transformation (Koordinaten-Umwandlung)
 Galilei-Zahl (Kennzahl der Strömungslehre)
 Galileische Monde (vier Satelliten des Planeten Jupiter)
 Galileisches Hemmpendel (Sonderfall des Fadenpendels)
 Galileo-Thermometer (Wärme-Messgerät, Zimmerdekoration)
 Galileis Paradoxon
 Galileo (Begriffsklärung)
 Galilee (Begriffsklärung)
 Galilaei (Begriffsklärung)